Schtscherbani (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schtscherbani (Wosnessensk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk
 Schtscherbani (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa
 Schtscherbani (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa